Antonio Crusco – ex calciatore italiano
 Domenico Crusco – vescovo cattolico italiano
 Peperone crusco – un tipo di peperone essiccato, prodotto tipico della Basilicata